Es gibt mehrere Verwaltungseinheiten namens Departamento La Paz bzw. Departamento de La Paz:

 in Bolivien:
 Departamento La Paz (Bolivien)
 in Argentinien:
 Departamento La Paz (Entre Ríos)
 Departamento La Paz (Catamarca)
 Departamento La Paz (Mendoza)
 in El Salvador:
 La Paz (El Salvador)
 in Honduras:
 La Paz (Honduras)